Shōji Nakayama (acteur) - Japans acteur
 Shōji Nakayama (drummer) - Japans jazzdrummer en percussionist